Taubendorf steht für:
 Taubendorf, Dorf in der Gemeinde Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Taubendorf (Gangkofen), Weiler in Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Taubendorf, bis 1928 Wiersbau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gołębiewo (Kozłowo) in der Gmina Kozłowo, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Taubendorf, Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Gołębiewko (Gruta) in der Gmina Gruta, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen